San Ramón, San Ramon oder Sant Ramon ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 San Ramón de la Nueva Orán, Departamentos Orán, Provinz Salta

in Bolivien:
 San Ramón (Beni), Departamento Beni
 San Ramón (Santa Cruz), Departamento Santa Cruz
 Municipio San Ramón (Beni), Landkreis im Departamento Beni
 Municipio San Ramón (Santa Cruz), Landkreis im Departamento Santa Cruz

in Costa Rica:
 San Ramón de los Palmares, Provinz Alajuela

in Chile:
 San Ramón (Chile), Provinz Santiago

in Peru:
 San Ramón (Junín), Region Junín, Sitz des Apostolischen Vikariates San Ramón
 Distrikt San Ramón, Distrikt in der Region Junín

in Spanien:
 Sant Ramon (Lleida), Provinz Lleida

in Uruguay:
 San Ramón (Uruguay), Departamento Canelones

in den Vereinigten Staaten:
 San Ramon (Kalifornien)

San Ramón oder Sant Ramon  ist der Name folgender Kirchen:
 San Ramón Nonato (Valladolid)
 San Ramón Nonato (Sabanilla) 
 Sant Ramon (El Pla de Santa Maria), in El Pla de Santa Maria, Provinz Tarragona, Katalonien